El acrónimo ACR puede referirse:

 Adobe Camera Raw (también conocido como Camera Raw), software para el tratamiento de negativos digitales
 al partido político Acció Catalana Republicana
 Alma Coronel Radio radio por internet
 al sistema acumulador de carga rápida de CAF de alimentación de tranvías sin necesidad de hilo aéreo de contacto
 Aceralia, empresa española, por su ticker en la Bolsa de Madrid
  las ACR o agencias de calificación de riesgos
Bushmaster ACR, un fusil de asalto estadounidense
 al Colegio Estadounidense de Reumatología o Colegio Americano de Reumatología, una sociedad médica (ACR, en inglés
 
 Análisis de causa raíz, es un método para la resolución de problemas que intenta a identificar las causas de las fallas o problemas. 

 Albumin/creatinine ratio (ACR), traducido del inglés como Cociente albúmina/creatinina (CAC).

Siglas